MIK (МИК) — название «болгарской кодировки»
 MIK — код аэропорта г. Миккели (Финляндия)